HMS Queen Elizabeth je jméno několika válečných lodí britské Royal Navy pojmenovaných po anglické královně Alžbětě:

 HMS Queen Elizabeth (1913), bitevní loď spuštěná na vodu v roce 1913 a sešrotovaná roku 1948, vedoucí loď třídy  téhož jména.
 plánované pojmenování první jednotky třídy těžkých útočných letadlových lodí CVA-01 projektované v 50.–60. letech 20. století, ale zrušené v roce 1966, ještě před započetím stavby.
HMS Queen Elizabeth (R08), letadlová loď spuštěná na vodu roku 2014 a uvedená do služby roku 2017, vedoucí loď stejnojmenné třídy a vlajková loď britské floty.

Queen Elizabeth